Gegenstrophe ist:

 in der Verslehre Synonym für Antistrophe
 Gegenstrophe (Zeitschrift), eine seit 2009 in Hannover erscheinende literarische Zeitschrift